

Geografia 
 Loyal – comune statunitense dell'Oklahoma
 Loyal – comune statunitense del Wisconsin

Musica 
 Loyal – album di Dave Dobbyn del 1988
 Loyal – singolo di Chris Brown del 2013
 Loyal – singolo di PartyNextDoor del 2019